Derringer est une marque d'arme à feu,
 Derringer est un groupe de musique dont le leader est Rick Derringer.

Patronyme 
 Henri Derringer, résistant et officier de carrière française d'origine allemande.